Sarde bezeichnet:

 einen Einwohner von Sardinien, siehe Sarden

Sarde ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Sarde (* 1952), französischer Filmproduzent
 Michèle Sarde (geb. 1935), französische Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin
 Philippe Sarde (* 1945), französischer Komponist

Siehe auch:
 Sardes